Carlo Lizzani – regista, sceneggiatore, critico cinematografico e produttore cinematografico italiano
 Maurizio Lizzani – ex calciatore italiano